Prospekt Pobedy steht für folgende Straßen in Russland:

 Prospekt Pobedy (Kaliningrad)
 Prospekt Pobedy (St. Petersburg)